Everard ist der Name folgender Personen:

 Everard (Bischof) (um 1070–1147), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Norwich
 Everard des Barres († 1176), französischer Adeliger, Großmeister des Templerordens
 Everard t’Serclaes (um 1320–1388), Herzog von Cruyckembourg (Ternat)

Everard ist der Familienname folgender Personen:
 James Everard (* 1962), britischer General
 John Everard (* 1956), britischer Diplomat
 Richard Everard, 4. Baronet (1683–1733), britischer Politiker; Gouverneur der Province of North Carolina 
 Timothy Everard (* 1929), britischer Diplomat

Siehe auch:
 Eberhard
 Everardus